Брайан Уильям Марчмент (; 1 мая 1969, Скарборо — 6 июля 2022, Монреаль) — канадский хоккейный защитник, игравший в НХЛ с 1989 по 2006 годы.

Карьера

Игровая карьера 
На молодёжном уровне в течение четырёх сезонов играл за «Бельвиль Буллз», где в двух сезонах подряд зарабатывал 50 и более очков за сезон. В период выступления за «Буллз» на драфте НХЛ 1987 был выбран в 1-м раунде под общим 16-м номером клубом «Виннипег Джетс».

Дебютировал в НХЛ 29 марта 1989 года в мачте против «Лос-Анджелес Кингз», который закончился победой «Кингз» в овертайме со счётом 2:1.  Отыграв два матча в том сезоне, следующие полтора сезона он играл за фарм-клуб «Джетс» «Монктон Хокс», совмещая также игры в НХЛ за «Джетс».

22 июля 1991 года был обменян в «Чикаго Блэкхокс», где отыграл два с половиной сезона.

2 ноября 1993 года его обменяли в «Хартфорд Уэйлерс», где он отыграл до конца сезона.

30 августа 1994 года перешёл в «Эдмонтон Ойлерз», в составе которого отыграл три с половиной сезона, пока 30 декабря 1997 года не был обменян в «Тампу-Бэй Лайтнинг», в которой играл до марта 1998 года, пока не был обменян в «Сан-Хосе Шаркс», где отыграл остаток сезона 1997/ 98 и следующие пять сезонов, став в «Шаркс» одним из надёжных защитников, пока в марте 2003 года не перешёл в «Колорадо Эвеланш», где сыграл 14 игр до конца сезона.

11 июля 2003 года в качестве свободного агента перешёл в «Торонто Мейпл Лифс», где отыграл до конца сезона, став свободным агентом из-за локуата в НХЛ. 

В  октябре 2005 года перешёл в «Калгари Флэймз», в котором завершил свою карьеру по окончании сезона.

Скаутская деятельность 
С 2007 по 2022 годы работал скаутом в клубе НХЛ «Сан-Хосе Шаркс», в котором играл с 1998 по 2002 годы.

Игровой стиль 
Имел репутацию жёсткого и упорного защитника, из-за чего подвергался дисквалификациям за грубую игру против игроков соперника.

Семья 
Его сын Мэйсон (род. 1995) — игрок клуба НХЛ «Флорида Пантерз», а племянница Кеннеди (род. 1996), также хоккеистка, играющая в Швеции.

Семья 
Скончался 6 июля 2022 года в Монреале на 54-ом году жизни по неизвестным причинам.

Статистика

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Белвилл Буллз»
Игроки «Монктон Хокс»
Игроки «Виннипег Джетс» (1972—1996)
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Хартфорд Уэйлерз»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки «Сан-Хосе Шаркс»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Калгари Флэймз»